Суедите (Suaeda) са род растения от семейство Щирови (Amaranthaceae).

Таксонът е описан за пръв път от тиролския лекар и естественик Джовани Антонио Скополи през 1777 година.

Видове

Бележки 

Щирови